Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet sezon 2010/2011 była to 45. edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Sölden (Austria) 23 października 2010 roku, a zakończył się 18 marca 2011 roku w Lenzerheide (Szwajcaria).

Podium zawodów

Indywidualnie

Drużynowy slalom gigant równoległy

Wyniki reprezentantek Polski

Klasyfikacje 
Przeprowadzono 33 konkurencje z 38 nie odbyło się 5 zawodów (2 giganty, 1 zjazd, 1 supergigant i 1 slalom)

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2010/2011

Linki zewnętrzne 
 Klasyfikacje na stronie FIS-u
 

Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 2010/2011

de:Alpiner Skiweltcup 2010/2011#Podestplatzierungen Damen